Balakän kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Balakən Rayonu, distrikt, 
 Belokany Airport, flygplats, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar